Жабокруки — це:

 Жабокруки — село в Україні, Тлумацького району Івано-Франківської області.
 Колишня назва Квітневого — села в Україні, Жидачівському районі Львівської області.

Див. також 
 Жабокреки (значення)
Багатозначні топоніми